Білоцеркі́вська ву́лиця — вулиця у деяких населених пунктах України. Назва — на честь міста Біла Церква Київської області.

 Білоцерківська вулиця — вулиця в місті Дніпро.
 Білоцерківська вулиця — вулиця у Сихівському районі міста Львів, у місцевості Снопків.
 Білоцерківська вулиця — вулиця в місті Чернівці.

 Білоцерківська вулиця — зникла вулиця Києва.

Вулиці